Hötzing  ist der Ortsname von

 Hötzing (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hötzing (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hötzing (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hötzing (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern mit Schloss Hötzing

 Hötzing (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hötzing (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft der Gemeinde Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hötzing (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hațeg (deutsch Hötzing), Stadt im Kreis Hunedoara, Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
Hötzingen